Lauret puede referirse a: 

 Lauret, comuna francesa situada en Hérault.
 Lauret, comuna francesa situada en Landas.